Enrico Turolla – docente, saggista e traduttore italiano
 Joâo Turolla – ufficiale italiano
 Umberto Turolla – ex cestista italiano